Kazimierz Michalski (1868–1910) – ksiądz, kaznodzieja–misjonarz, redaktor
 Kazimierz Michalski (1892–1940) – burmistrz Słonimia, główny architekt Banku Polskiego, podporucznik saperów rezerwy Wojska Polskiego zamordowany w Katyniu, brat Stefana
 Kazimierz Michalski (ur. 1925) – pułkownik LWP, Ambasador PRL w Turcji
 Kazimierz Michalski (1898-1975) – kapelan wojskowy, pierwszy powojenny proboszcz Zielonej Góry
 Kazimierz Michalski – konstruktor morskich jachtów

Przypisy